Литвинко:
 Литвинко, Алексей Вячеславович (род. 1976) — белорусский футболист.
 Литвинко, Алла Степановна (род. 1964) — украинский историк науки и техники